Ambly kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ambly-sur-Meuse, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Ambly-Fleury, departementet Ardennes i regionen Grand Est,